Харуна:
 Харуна, Идрис (род. 1979) — нигерийский футболист.
 Харуна (1913) — линейный крейсер японского императорского флота типа «Конго».
 Эскадренные миноносцы типа «Харуна» — серия японских эскадренных миноносцев 1970-х годов. 
 Луна Харуна (настоящее имя — Ая Ито; род. 1990) — японская певица и модель.